Есауленко — украинская фамилия. Известные носители:

 Есауленко, Владимир Венедиктович (1912—1942) — Герой Советского Союза.
 Есауленко, Иван Елисеевич (1921—2008) — почётный гражданин Таганрога.
 Есауленко, Константин Евгеньевич (1910—1987) — советский государственный и политический деятель, председатель Нижнеамурского и Камчатского областных исполнительных комитетов.
 Есауленко, Николай Савельевич (1919—1997) — Герой Советского Союза.
 Есауленко, Александр Васильевич (1945) — австралийский футболист.